Somerset es el nombre de cuatro condados en Estados Unidos y uno en Inglaterra.

Véase:

Somerset, Inglaterra
Condado de Somerset (Maine)
Condado de Somerset (Maryland)
Condado de Somerset (Nueva Jersey)
Condado de Somerset (Pensilvania)